Gibbons se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 M. J. Gibbons
 Norman E. Gibbons
 W. P. Gibbons